Към 2018 г. населението на Исландия е около 350 хиляди души, от които 91,7% са исландски граждани и 15,7% са родени в чужбина.

Възрастов състав 
(2007)
 0 – 14 години: 21,5% (мъже 32 818 / жени 31 614)
 15 – 64 години: 67,5% (мъже 111 216 / жени 100 367)
 над 65 години: 11,0% (мъже 15 589 / жени 18 001)

(2017)
 0 – 14 години: 20,4% (мъже 35 418 / жени 33 887)
 15 – 64 години: 65,19% (мъже 111 888 / жени 109 565)
 над 65 години: 14,42% (мъже 22 963 / жени 26 053)

Естествен прираст

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници